Astrocottus är ett släkte av fiskar. Astrocottus ingår i familjen simpor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Simpor
Astrocottus